Tenisový turnaj ATP AIG Japan Open Tennis Championships 2008 se konal ve dnech 27. září - 5. října v Tokiu, hlavním městě Japonska venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 869,000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Japan Open Tennis Championships
 AIG Japan Open Tennis Championships 2008 - ženy

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
Japan Open Tennis Championships
ATP Tour 2008
Tenis v Japonsku v roce 2008